De CAF Champions League 2005 was de negende editie van de Afrikaanse versie van de UEFA Champions League.

Uitslagen

Voorronde 
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="efefef"
! align=right|Team #1 !! Tot. !! align=left|Team #2 !! 1ste wed !! 2de wed
|-
|align=right|Asante Kotoko || || Wallidan*|| ||
|-

|-
{{Tabelrij wedstrijd 2|Dolphin FC|NG|3-1|Renacimiento FC|GQ|3-0|0-1}}

|-

|}*'''Teruggetrokken door de Gambiaanse voetbalbond

Eerste ronde

Tweede ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve Finale 
De heenronde werd op 24-25 september gespeeld en de terugronde op 15-16 Oktober.

Finale 
De finale werd gespeeld op 28 oktober en 12 november.

Externe links 
 Resultaten bij RSSSF

CAF Champions League
CAF Champions League